Au sens commun, une plage est une étendue de matériaux (sable, galets...) le long des côtes.
 Au sens large, le mot plage désigne une étendue aussi bien dans l'espace que dans le temps   :
 Ainsi une plage horaire désigne une période de quelques heures dans une journée, on parle également de créneau horaire,
 en musique, une plage audio désigne une chanson parmi l'ensemble de celles qui se trouvent sur un CD audio, on parle aussi de piste audio,
 en informatique, une plage est un objet des tableurs correspondant à un ensemble de cellules,
 en électronique, une plage (de contact, de câblage, de brasage) est une surface, sur un circuit intégré ou un circuit imprimé, destinée à réaliser une liaison électrique.
La Plage, film anglo-américain réalisé par Danny Boyle en 2000.
La Plage, quartier du  de Marseille.
La Plage, diminutif donné au festival international des arts de la rue qui se déroule dans la ville de La Chaux-de-Fonds en Suisse.